Óborsa, Arad megye
 Obârșia (Olt megye)
 Obârșia Bákó megye, Izvoru Berheciului község